Метрополитен Медельина — метрополитен в колумбийском Медельине, пересекает город с севера на юг, а также соединяет центр мегаполиса с его западными районами. Является первым и пока единственным метрополитеном в стране. В настоящее время состоит из 2 линий, общая протяжённость которых составляет 34,5 км, интегрирован с системой канатных дорог «Metrocable». Рабочее время: 5:00—23:00 в будни, 7:00—22:00 в воскресенье и праздники.

История 
Строительство начали в 1985 году. Открыт 30 ноября 1995 года.

Структура 
Метрополитен состоит из линий «A» и «B», пересекающихся на станции Сан-Антонио. На станциях Асеведо (линия A) и Сан-Хавьер (линия B) он соединяется с линиями канатной дороги «Metrocable» соответственно «K» и «J». Линия K в свою очередь на станции Санто-Доминго Савио соединена с третьей канатной линией «L». Линия L ориентирована на обслуживание туристов, не имеет промежуточных станций и напрямую связывает Санто-Доминго Савио с парком Арви (Parque Arvi). Проезд по ней стоит дороже.

Линии метрополитена
 Линия A — 21 станция, 23,2 км
 Линия B— 7 станций, 5,6 км
А также система канатных дорог «Metrocable»
 Линия К — 4 станции, 1,8 км
 Линия J — 4 станции, 2,7 км
 Линия L — 2 станции
 Линия M — 3 станции
 Линия H — 3 станции

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Схема метрополитена Медельина

Здания и сооружения Колумбии
Линии метрополитена, построенные в 1995 году
Медельин
Транспорт в Колумбии